Het chemisch element oganesson (Og), met een atoommassa van ongeveer 289 u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element. Er is tot op heden slechts een isotoop bekend. Deze synthetische isotoop is oganesson-294, voor het eerst gevormd in 2006. De isotoop heeft een halfwaardetijd van 890 microseconden.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element